Das World Masters 1977 () war ein Dartsturnier, das am 2. und 3. Dezember 1977 im Wembley Conference Centre in London zum vierten Mal ausgetragen wurde, parallel mit dem WDF World Cup an gleicher Stelle. Veranstalter war die British Darts Organisation (BDO), als Hauptsponsor fungierte erneut der Ausrüster Winmau. Im Finale konnte der Engländer Eric Bristow seinen Landsmann Paul Reynolds mit 3:1 Legs besiegen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug £ 3.000, davon £ 2.000 für den Gewinner.

Turnierplan

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Schlussrunde

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 108–112.
 Jacques Nieuwlaat: World Masters Men 1977. In: mastercaller.com, abgerufen am 5. Dezember 2021.

1977
Dartveranstaltung 1977
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent